Эль-Порт-де-ла-Сельва (, , ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 41,62 км². Население — 993 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 7 км.

История 
Город основан в 79 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Населённые пункты Жироны
Муниципалитеты Жироны